Чемпіонат Швейцарії з хокею 1955 — 44-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіоном став ЕХК «Ароза», НЛА покинув ХК «Санкт-Моріц».

Підсумкова таблиця

Перехідний матч 
«Санкт-Моріц» — ХК «Ла Шо-де-Фон» 1:10

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія